Binoraphorus geminolobotus är en djurart som tillhör fylumet skedmaskar, och som beskrevs av Salvini-Plawen, L. v. 1972. Binoraphorus geminolobotus ingår i släktet Binoraphorus, fylumet skedmaskar och riket djur.

Artens utbredningsområde är Södra Ishavet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skedmaskar
geminolobotus